A 11.ª temporada de RuPaul's Drag Race foi ao ar pela VH1 de 28 de fevereiro de 2019 a 30 de maio de 2019. A competição contou com 14 novas concorrentes, além de Vanessa Vanjie Mateo, que retornou da temporada anterior (total de 15 participantes), todas anunciadas em uma live stream apresentada pela vencedora da décima temporada, Aquaria, juntamente com Adam Rippon, em 24 de janeiro de 2019. A vencedora da décima primeira temporada de RuPaul's Drag Race foi Yvie Oddly, com Brooke Lynn Hytes como vice-campeã, e Nina West como Miss Simpatia. A concorrente da décima temporada Vanessa Vanjie Mateo voltou à competição.

Concorrentes 

As idades, nomes, e cidades indicadas pertencem a época das filmagens. (2018)

Progresso das Participantes 

 A participante foi coroada a vencedora de RuPaul's Drag Race.
 A participante foi eliminada na última rodada do Lipsync For The Crown.
 A participante foi eliminada na primeira rodada do Lipsync For The Crown.
 A participante foi eleita Miss Simpatia pelas concorrentes da temporada.
 A participante foi considerada a melhor no desafio e foi a vencedora da semana.
 A participante foi considerada a melhor no desafio e foi a vencedora da semana junto com uma outra participante.
 A participante teve um bom desempenho, mas não venceu o desafio.
 A participante estava no grupo vencedor, mas não foi a vencedora do desafio.
 A participante teve um médio desempenho e foi declarada salva.
 A participante recebeu críticas mistas dos jurados, ou não estava no time vencedor, e foi declarada salva.
 A participante teve um desempenho ruim, mas foi salva da eliminação.
 A participante foi uma das piores e dublou pela sua vida, mas venceu e permaneceu no jogo.
 A participante foi uma das piores e dublou pela sua vida, mas nenhuma foi eliminada.
 A participante foi uma das piores e dublou pela sua vida, mas foi eliminada.
 A participante foi convidada para o episódio da transformação.
 A participante foi convidada para o episódio de reunião e o da final.

 As vencedoras ganharam o mini-desafio e foram capitãs de equipes.
 A vencedora ganhou o mini-desafio e recebeu prêmio ou vantagem no desafio da semana.

Notas 
 Vanessa Vanjie Mateo torna-se a 4ª participante a competir em duas temporadas regulares do show, sendo Shangela (2ª e 3ª temporadas) a primeira, Cynthia Lee Fontaine (8ª e 9ª temporadas) a segunda e Eureka O'Hara (9ª e 10ª temporadas) a terceira.
 Episódio 3: Pela primeira vez na história do programa, 6 queens dublam pelas suas vidas ao mesmo tempo.
 Episódio 7: Ra’Jah O’Hara torna-se a segunda queen na história do programa a dublar quatro vezes pela sua vida, sendo a primeira Coco Montrese, na quinta temporada.
Episódio 8: Pela primeira vez há um empate na dublagem no episódio do Snatch Game, sendo esse entre Brooke Lynn Hytes e Yvie Oddly. 
Episódio 11: Brooke Lynn Hytes se torna a primeira queen a ficar 9 vezes no topo da semana, quebrando o recorde de Bianca Del Rio e Jinkx Monsoon.
Episódio 11: Brooke Lynn Hytes se torna a segunda participante a chegar ao episódio final sem ter ficado salva, em seu caso, estando 9 vezes no topo da semana, 1 entre as piores, 1 vez com críticas negativas e 2 vezes no lipsync. Anteriormente, na temporada 1, Nina Flowers realizou o mesmo.
Episódio 11: Após este episódio, todas as competidoras dublaram pelo menos uma vez. É a terceira temporada em que isto acontece, anteriormente isso só ocorreu nas terceira e quarta temporadas.

Dublagens 

 A participante foi eliminada após primeira vez entre as piores.
 A participante foi eliminada após segunda vez entre as piores.
 A participante foi eliminada após sua terceira vez entre as piores.
 A participante foi eliminada após sua quarta vez entre as piores.
 A participante foi eliminada na primeira ou na segunda rodada do Lipsync For The Crown.
 A participante foi eliminada na última rodada do Lipsync For The Crown.

Convidados e Jurados especiais 
Os participantes convidados apenas aparecem em uma parte do episódio, eles não são jurados no palco principal.

Temporadas de RuPaul's Drag Race